Керивил има више значења:
 Керивил (Флорида)
 Керивил (Тенеси)